Michael von Althann ist der Name folgender Personen:
* Michael Adolf von Althann (1574–1636), Feldmarschall und Diplomat
 Michael Ferdinand von Althann (1808–1890), Offizier des Kaisertums Österreich
 Michael Friedrich von Althann (1680–1734), Kardinal, Bischof von Waitzen sowie Vizekönig des Königreichs Neapel und Sizilien
 Michael Johann  von Althann (1710–1778), Vizepräsident der Obersten Justizstelle, Träger des Orden vom Goldenen Vließ
 Michael Karl von Althann (1702–1756), Graf von Goldburg und Murstetten
 Michael Wenzel von Althann (1630–1686), kaiserlicher Geheimer Rat und Gesandter in Polen und in Schweden